Badlands (landschap) – in het algemeen de benaming voor een streek met woeste, "onbruikbare" grond
 Badlands National Park – een nationaal park in de Verenigde Staten

Fictieve gebieden
 Badlands (Outwar) – een fictieve streek in het spel Outwar
 Badlands (Star Trek) – een regio in het fictieve Star Trek-universum

Films
 Badlands (film) – een film van Terrence Malick uit 1973

Muziek
 Badlands (band) – een hardrockband uit de Verenigde Staten
 John Sloman's Badlands – een band uit het Verenigd Koninkrijk
 Badlands (Halsey) - een album van Halsey
 Badlands (Bruce Springsteen) – een nummer van Bruce Springsteen
 Badlands (AC/DC) – een nummer van AC/DC

Computerspellen
 Badlands (computerspel) – een computerspel van het genre actiespel